Виталий Максимов: Максимов, Виталий Васильевич (1941—2020) — виолончелист и преподаватель, заслуженный артист РСФСР (1985).
 Максимов, Виталий Эдуардович (род. 1958) — советский, затем российский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий, корреспондент.